De Bezirksliga Niederschlesien 1933/34 was het eerste voetbalkampioenschap van de Bezirksliga Niederschlesien, het tweede niveau onder de Gauliga Schlesien en een van de drie reeksen die de tweede klasse vormden. De competitie werd in twee geografisch verdeelde reeksen gespeeld, waarvan de winnaars elkaar bekampten voor de algemene titel. TuSV Weißwasser werd kampioen, maar omdat van hogerhand beslist werd om deze club over te hevelen naar de competitie van de Gauliga Berlin-Brandenburg, was het Schlesien Haynau dat afgevaardigd werd naar de eindronde ter promotie. Samen met SpVgg Deichsel Hindenburg kon de club promotie afdwingen.

Deelnemers

De volgende clubs waren voor de Bezirksliga gekwalificeerd:

Groep Noord 
 De acht teams uit de Neder-Silezische competitie 1932/33:
 SC Jauer 
 SC Schlesien Haynau
 VfB Liegnitz
 FC Blitz 03 Liegnitz
 Vereinigte Grünberger Sportfreunde
 DSC Neusalz
 SC Preußen 1911 Glogau
 SpVgg 1896 Liegnitz

Groep Zuid 
 Vijf clubs uit de  Opper-Lausitzse competitie 1932/33:
 Gelb-Weiß Görlitz
 SC Halbau
 SpVgg Bunzlau
 Laubaner SV
 Saganer SV
 1 club uit de Kreisklasse Görlitz 1932/33:
 Germania Görlitz
 1 club uit de Kreisklasse Sagan  1932/33:
 MSV Sprottau
 1 club uit de  Kreisklasse Cottbus 1932/33:
 TuSV Weißwasser (Fusie tussen VfB Weißwasser & SV Grün-Weiß Weißwasser)

Bezirksliga Niederschlesien

Groep Noord

Groep Zuid

Finale
 Heen

 Terug

Promotie-eindronde Kreisklasse

Groep Noord
 Halve finale

Vereinigte Kotzenauer Sportfreunde had een bye. 
 Finale

Groep Zuid
 Voorronde

SV Mallmitz 1921 had een bye.
 Halve finale

STC Hirschberg had een bye
 Finale

Doordat MSV Sprottau zich terugtrok uit de competitie was er geen replay nodig, beide clubs promoveerden. 

Gauliga Schlesien
Duits competitievoetbal 1933/34